Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 1902 стал II-м первенством города, проведенным Санкт-Петербургской футбол-лигой.

Победителем и обладателем кубка Аспдена стал клуб «Невский».

Организация и проведение турнира 

На втором году своего существования Петербургская футбол-лига пополнилась: четвертым ее членом стал «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» (СПБ КЛС, КЛС) или просто «Спорт» — первый русский клуб в лиге. Он, наряду с английским клубом «Невский», шотландским — «Невка» и германо-русско-британским — «Виктория», стал участником проводимого лигой кубка.

Назначенное лигой Собрание из представителей всех клубов проводило планомерную целенаправленную работу по организации турнира — были произведены уточнение и единство трактования правил игры, осуществлена ревизия имеющихся у клубов футбольных полей, назначен судейский комитет, разработаны и задолго до начала турнира опубликованы его регламент и календарь, который был безукоризненно выполнен спустя почти четыре месяца после обнародования без каких-либо изменений. Были предприняты шаги по анонсированию и освещению турнира в прессе — в результате (порой к некоторому удивлению самих спортсменов) матчи начало посещать заметное число зрителей

Турнир разыгрывался по «круговой системе» в два круга — на своем и на чужом полях. Победа оценивалась в 2 очка, ничья — 1, поражение — 0. 

Впервые по окончании турнира был запланирован (и официально включен в календарь) показательный матч победителя турнира со сборной всех остальных клубов, ставший в дальнейшем на длительное время традиционным для отечественных футбольных соревнований.

Были предусмотрены также награды (жетоны) для победителей, которые вместе с кубком Аспдена были вручены на специально организованном собрании членов лиги.

Ход турнира 
Турнир стартовал 1 сентября. Русская команда дебютировала в матче с прошлогодним победителем — «Невкой». Пропустив два мяча в первые десять минут игры, футболисты «Спорта» в дальнейшем выглядели весьма достойно, уступив в итоге минимально и заслужив хорошую прессу. И в следующем матче с «Викторией» русские футболисты сумели открыть счёт, но вновь всё же минимально уступили более искушенному сопернику. Своей игрой «Спорт» заставил фаворитов сделать надлежащие выводы и более русским футболистам не удавалось оказывать существенное сопротивление — все прочие матчи были крупно проиграны с общим счётом 1:19.

Георгий Дюперрон, один из основателей спортивного движения в России, выступавший тогда за «Спорт», вспоминал позднее

В турнире первенствовал «Невский», в рядах которого выступали основатели Петербургской футбол-лиги Джон Ричардсон (секретарь лиги) и Чарльз Монкер, в двух достаточно упорных поединках сумевший победить «Викторию». По свидетельствам очевидцев, сделать это удалось не без помощи англичан-рефери, судивших эти матчи.

Турнирная таблица

Матчи 
Тур 1

Тур 2

Тур 3

Тур 4

Тур 5

Тур 6

Тур 7

Матч «чемпион — сборная» 
Выставочный матч с «Невским» стал первым в истории сборной Санкт-Петербурга. Запланированный Собранием лиги состав сборной был основательно изменен ввиду отказа ряда игроков от участия из-за травм и занятости (такие же изменения претерпел и запланированный состав чемпионов). В результате в команду были включены восемь русских футболистов (по четыре из «Спорта» и «Виктории»), а встреча сенсационно завершилась разгромом англичан — 6:2. Первый гол в истории сборной забил Михаил Григорьев, а нападающий «Спорта» Илья "Б.Резин" Березин сделал «хет-трик».

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1902 год в Санкт-Петербурге